Ach Gott, wie manches Herzeleid – cantata di Johann Sebastian Bach catalogata come BWV 3
 Ach Gott, wie manches Herzeleid – cantata di Johann Sebastian Bach catalogata come BWV 58